Dumais ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Dumais (1870–nach 1932), kanadischer Journalist und Komiker
 Justin Dumais (* 1978), US-amerikanischer Wasserspringer
 Laurent Dumais (* 1996), kanadischer Freestyle-Skier
 Raymond Dumais (1950–2012), kanadischer Priester und Altbischof von Gaspé
 Troy Dumais (* 1980), US-amerikanischer Wasserspringer

Sonstiges:
 Mount Dumais, Berg im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Dumay